Beka steht für:

 Beka (auch Beka-Record), deutsches Plattenlabel
 Beka (Hrpelje-Kozina), Ortschaft in Slowenien 
 Beka (Puck), Dorf in Puck, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Beka (Rapper) (* 1984), deutscher Rapper

Beka ist der Familienname folgender Personen:

 Ismajl Beka (* 1999), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Bečka
 Beca
 Bekaa